Gbon peut désigner :
Gbon, la localité du Burkina Faso
Gbon, la ville de la Côte d'Ivoire
Gbon-Houyé, la localité de la Côte d'Ivoire